Miejscowości w USA:
 Kilbourne – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Mason
 Kilbourne – wieś w stanie Luizjana, w parafii West Carroll
 Kilbourne – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
Gminy w USA:
 Kilbourne (ang. Kilbourne Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Mason